Тамахон ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 116,28 км². Население — 188 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Покровителем города считается святая дева де лос Энебралес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары